Tabawan steht für

Pulau Tabawan, eine zu Sabah, Malaysia gehörende Insel
Tabawan (Mindanao), eine zu Mindanao, Philippinen gehörende Insel